Den enda vägen kan syfta på:

 Den enda vägen (bok) – en bok från av Carl Bildt
 Den enda vägen (film) – en svensk dramafilm från 2017 i regi av Manuel Concha